Het seizoen 2013/2014 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 80ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Trainer-coach Massimiliano Allegri, bezig aan zijn vierde seizoen in Milaan, werd ontslagen op 12 januari 2014, vlak na de nederlaag (4-3) tegen US Sassuolo. Milan bezette op dat moment de elfde plaats op de ranglijst. Hij werd tijdelijk vervangen door zijn assistent Mauro Tassotti, waarna de clubleiding oud-speler Clarence Seedorf aanstelde. Onder zijn leiding eindigde Milan op de achtste plaats in de eindrangschikking. Seedorf moest aan het einde van het seizoen plaatsmaken voor Filippo Inzaghi. In de UEFA Champions League werden de Rossoneri opnieuw voortijdig uitgeschakeld, ditmaal door Atlético Madrid in de achtste finales.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri en diens opvolger Clarence Seedorf als achtste eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

2014
Milan